

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Wysoka Góra – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol 
 Wysoka Góra – osada leśna wsi Piaski Lasockie w woj. świętokrzyskiem, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Wysoka Góra – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo

Wzniesienia 
 Wysoka Góra – najwyższe wzniesienie na Litwie
 Wysoka Góra – wzniesienie na Pogórzu Przemyskim
 Wysoka Góra – wzniesienie w Paśmie Radziejowej, nad Dunajcem w pobliżu Szczawnicy.

Zobacz też 
 Góra Wysoka, Wysoka